Vemmenhögs kyrka kan syfta på:

 Västra Vemmenhögs kyrka, Lunds stift
 Östra Vemmenhögs kyrka, Lunds stift